Rohov (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Rohov (Slowakije), een gemeente in Slowakije